Panulirus är ett släkte av kräftdjur. Panulirus ingår i familjen Palinuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Panulirus